Rühr-mich-nicht-an bezeichnet folgende Pflanzen:
 Großes Springkraut (Impatiens noli-tangere)
 gelegentlich auch andere Arten der Gattung Springkräuter (Impatiens)
 als Übersetzung des englischen Namens („Touch-me-not“) die Schamhafte Sinnpflanze oder Mimose (Mimosa pudica)

Siehe auch:
 Rühr mich nicht an!